A long walk on a short pier (nummer) - nummer van Slagerij van Kampen verschenen op onderstaand album
 A long walk on a short pier (album) - album van Slagerij van Kampen